El Seminario kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Seminario, Jalisco, ort, San Juan de los Lagos, 
 El Seminario, Veracruz, ort, Tuxpan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar